Мяги (; в переводе на русский язык — «гора») — эстонская фамилия. Известные носители:

 Мяги, Андре (род. 1988) — эстонский футболист.
 Мяги, Владимир Петрович (1887—1919) — участник российского революционного движения.
 Мяги, Вольдемар (1914—1954) — эстонский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Европы.
 Мяги, Конрад (1878—1925) — эстонский художник.
 Мяги, Мартин (род. 1996) — эстонский футболист.
 Мяги, Пауль (род. 1953) — эстонский дирижёр.
 Мяги, Тынис (род. 1948) — эстонский эстрадный певец.
 Мяги, Эйго (род. 1974) — эстонский футболист.
 Мяги, Эстер (1922—2021) — эстонский композитор.